Cédric Kanté (Estrasburgo, 6 de Julho de 1979) é um futebolista maliano, que atua como zagueiro. Atualmente, defende o Ajaccio.

Carreira 
Kante representou o elenco da Seleção Malinesa de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2012.

Títulos 
 Mali
 Campeonato Africano das Nações: 2012 - 2º Lugar

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Naturais de Estrasburgo
Futebolistas do Mali
Futebolistas do Racing Club de Strasbourg Alsace
Futebolistas do Istres Football Club
Futebolistas do Olympique Gymnaste Club Nice
Futebolistas do Panathinaikos FC
Futebolistas do Football Club Sochaux-Montbéliard
Futebolistas do Athletic Club Ajaccien
Jogadores da Seleção Malinesa de Futebol